Сагайдак — шкіряна сумка або дерев'яний футляр для стріл. Слово швидше за все тюркського походження. Староукраїнська назва — колчан (тула)

Прізвище 

Сагайдак — українське прізвище

Топоніми

Села:
 Сагайдак — Одеська область, Подільський район
 Сагайдак — Полтавська область, Миргородський район
Залізниця:
 Сагайдак — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці

Села:
 Сагайдак — Кріуленський район
 Сагайдак — Чимішлійський район

Див. також 
 Сагайдакул-Ноу (Новий Сагайдак) — село в Молдові, Чимішлійський район